

Сесень () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Берешть-Мерія.

Сесень () — село у Калараському районі.